La Route nationale 119 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 119 en France
 Route nationale 119 en Italie

Voir aussi